Die Liste der Länderspiele der argentinischen Futsalnationalmannschaft beinhaltet alle A-Länderspiele dieser Auswahl. Sie bestritt am 14. September 1987 ihr erstes Spiel.

01 – 100

101 – 199

Ab 201

Ab 359

Weblinks 
 futsalplanet.com
 futsaldobrasil.com.br

Argentinien
!